Az 1963–1964-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 30. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Górnik Zabrze nyerte az ezüstérmes Zagłębie Sosnowiec, és a bronzérmes Odra Opole előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1964
Lengyel 1
Lengyel 1